Rudegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rudegyl (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (12,9 ha)
Rudegyl (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Rudegyl (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (1,51 ha)

Se även
Rudgöl
Rudegölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn